Арменд Далку (; 16 июня 1983, Приштина, СФРЮ) — албанский футболист, футбольный тренер. Главный тренер клуба «Дукаджини». Выступал в национальной сборной Албании.

В Высшей лиге дебютировал 7 августа 2005 года в матче против одесского «Черноморца». До переезда на Украину выступал за клуб албанской Суперлиги «Эльбасани».

В июне 2016 года стал игроком клуба «Приштина», в составе команды он будет выступать с бывшими партнёрами по полтавской «Ворскле» — Дебатиком Цурри и Ахмедом Янузи.

Достижения 
 Чемпион Косово (1): 2003/2004
 Обладатель Кубка Украины: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Косово (1): 2016
 Обладатель Кубка Косово (1): 2017/2018
Тренер
 Обладатель Кубка Косово (1): 2019/2020

Статистика выступлений

Клубная статистика

Список матчей за сборную 

Итого: 64 матча / 1 гол; 18 побед, 20 ничьих, 25 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла»
 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Эльбасани»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Приштина»
Футбольные тренеры Албании
Тренеры ФК «Приштина»